Джан Джакомо Тривульцио (; 1440 или 1441 — ) — итальянский аристократ и кондотьер, участник Итальянских войн, маршал Франции.

Биография 
Джан Джакомо Тривульцио родился в Милане, где учился, наряду с прочими, вместе с Галеаццо Мария Сфорца. В 1465 году отправился вместе с армией Галеаццо Марии Сфорца во Францию на помощь Людовику XI, позднее принимал участие в войнах Милана против Бартоломео Коллеоне, и воевал в Романье вместе с Федериго да Монтефельтро.

В 1478 году он поддержал флорентийцев против папы Сикста IV. В 1480 году Джан Джакомо Тривульцио получил в собственность замок в Мезокко (Швейцария), а также приобрёл у графа Сакс-Мисокс Иогана Петера права на контролировавшуюся миланом долину Мисокс. В 1483 году он покинул миланского правителя Лодовико Сфорца и пошёл на службу к французскому королю Карлу VIII. В 1484 году Тривульцио разбил венецианцев при Мартиненго.

В 1488 году, после смерти первой жены (Маргериты Коллеоне), он женился на Беатриче д’Авалос; в июне того же года он отправился в южную Италию и стал служить Фернандо I, королю Неаполя. Когда Карл VIII вторгся в Италию, то Джан Джакомо Тривульцио получил под командование неаполитанскую армию, и именно ему пришлось подписывать мирный договор с французами. Впечатлённый его способностями, Карл VIII с разрешения Фернандо I взял Тривульцио к себе на службу с жалованьем 10 000 дукатов в год. Тривульцио отправился с армией Карла VIII во Францию, и сражался в сражении при Форново, в котором французские войска пробились сквозь превосходящие силы Венецианской лиги.

15 июня 1495 года Джан Джакомо Тривульцио был назначен губернатором Асти, ему были пожалованы дворянские титулы и земли во Франции. После смерти Карла VIII его преемник Людовик XII дал под командование Тривульцио большую армию для завоевания Миланского герцогства, а после успешного выполнения этой задачи сделал его фактическим правителем Милана. 29 сентября 1499 года Джан Джакомо Тривульцио стал маршалом Франции.

Как сообщает итальянский автор  в своем сочинении "Часы досуга" (1565), маршал Джан-Джакопо Тривульцио ответил на вопрос Людовика XII, какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства так: "Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги".

Позднее Джан Джакомо Тривульцио принимал участие в битве при Аньяделло (против венецианцев), командовал французскими войсками в битве при Новаре и (на этот раз уже в союзе с венецианцами) в битве при Мариньяно. В 1516 году он успешно защитил Милан от войск Максимилиана I.

Однако вскоре слухи о его поведении на посту губернатора ввергли его в немилость. Он отправился во Францию, чтобы реабилитировать себя перед Франциском I, но тщетно. Джан Джакомо Тривульцио умер по пути через Альпы в 1518 году.

Покровитель искусств 
Тривульцио скопил огромное количество денег, часть которых он потратил на покровительство искусствам. В частности, он делал заказы Брамантино, который оформил Капеллу Тривульцио в Базилике Сан-Назаро (где Джан Джакомо Тривульцио и был похоронен), и Леонардо да Винчи.

Примечания 

Кондотьеры
Маршалы Франции
Участники Итальянских войн
Джан